Амдерма — селище Ненецького автономного округу Архангельської області Росії.
 Амдерма (аеропорт) — колишня база перехоплювачів Росії в Арктиці, неподалік від Нової Землі, розташована за 4 км на захід від Амдерми.
 Амдерма (порт) — морський порт в південній частині Карського моря.